Весёлый Гай () — село,
Веселогаевский сельский совет,
Новониколаевский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2323680801. Население по переписи 2001 года составляло 497 человек.

Является административным центром Веселогаевского сельского совета, в который, кроме того, входят село
Нововладимировка и ликвидированное село
Гончары.

Географическое положение 
Село Весёлый Гай находится на берегу реки Любашевка,
ниже по течению на расстоянии в 3 км расположено село Островское.
На расстоянии в 1,5 км расположено село Нововладимировка.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.

История 
 Село основано во второй половине XIX века как хутор Миллера.
 В 1923 году переименовано в село Весёлый Гай.

Экономика 
 «Лидер», ООО.

Объекты социальной сферы 
 Школа I—II ст.
 Детский сад.
 Клуб.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания